Ca' Barbieri ima više značenja:
 Ca' Barbieri, Modena
 Ca' Barbieri, Pavia